Дебельн — місто в Німеччині. 

 Дебельн (дворянський рід)
 Георг Карл фон Дебельн
 Йоган Якоб фон Дебельн  — лікар та професор медицини (Лундський університет)